Сезон 1968 — одиннадцатый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР.

Чемпионат СССР 1966 (Вторая группа класса «А»)

Предварительный турнир (4 подгруппа)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1967/1968

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1968 на сайте footballfacts.ru

1968
Сезоны футбольных клубов 1968